Frank Strandli (Kristiansand, 16 de maio de 1972) é um ex-futebolista norueguês que atuava como meia.

Clubes 
1989-1993 : IK Start 
1994-1995 : Leeds United 
1995 : SK Brann 
1995-1996 : Lillestrøm SK 
1997-1999 : Panathinaikos FC 
1999-2001 : AaB Aalborg 

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do IK Start
Futebolistas do Leeds United F.C.